Belossier steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Alex im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Thônes im Département Haute-Savoie, Frankreich